Kulturgutschutzgesetz bezeichnet
 das Kulturgutschutzgesetz (Deutschland), seit 2016
 nichtamtlich auch das Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung (Deutschland), 1955–2016
 das Kulturgutschutzgesetz (Japan)

Siehe auch:
 Denkmalschutzgesetz
 Heimatschutzgesetz